«Фидониси» (до  года — «Феодониси») — эскадренный миноносец типа «Фидониси», принадлежавший к числу эскадренных миноносцев типа «Новик».

История службы

Российский императорский флот 
Зачислен в списке судов Черноморского флота  года. Заложен на стапеле завода «Наваль»  года, спущен на воду  года. После завершения в конце марта 1917 года швартовочных испытаний перешёл из Николаева в Севастополь для окончательной достройки и приёмных испытаний.  года «Фидониси» был принят в состав 3-го дивизиона Минной бригады Черноморского флота. За июль-октябрь 1917 года «Фидониси» совершил 5 боевых выходов для выполнения минных постановок и контролирования турецких морских коммуникаций.

Революция и Гражданская война в России 
 года эсминец поднял красный флаг.  года на борту эсминца, находившегося в море, матрос-кочегар Коваленко убил выстрелом в спину мичмана Скородинского за то, что мичман сделал кочегару замечание за нерадивую службу. Это убийство послужило началом отсчёта жертв красного террора в Крыму.  года экипаж эсминца расстрелял всех своих офицеров на Малаховом кургане.

В январе 1918 года эсминец принимал участие в установлении советской власти в Евпатории и Феодосии; в апреле этого же года подавлял антибольшевистские вооружённые восстания в Феодосии и Алуште. 2 мая 1918 года «Фидониси» был передислоцирован из Феодосии (по другим данным — Ялты) в Новороссийск. 18 июня 1918 года по решению Совета народных комиссаров, чтобы не допустить передачи корабля Германии в соответствии с условиями Брестского мира, «Фидониси» был затоплен в Цемесской бухте 450-мм торпедой, пущенной с эсминца «Керчь». Разломившись от взрыва торпеды на две части, корабль затонул. Обломки эскадренного миноносца на дне Цемесской бухты были обнаружены и частично подняты в 1964 году.

Командиры 
 капитан 2 ранга Леман 1-й (3 декабря 1916 года — 1917 год);
 старший лейтенант Мицкевич А. К..

В культуре 
События революции и начального этапа гражданской войны в России, в которых активно принимал участие экипаж «Фидониси» нашли отражение в стихотворении Максимилиана Волошина "Матрос".

Примечания 

Эскадренные миноносцы типа «Новик»
Суда по алфавиту
Корабли, затопленные в Цемесской бухте (1918)